Kaga – miasto w Japonii
 Kaga – prowincja w Japonii
 „Kaga” – nazwa japońskich okrętów